Warner Bros. Interactive Entertainment (также известная как Warner Bros. Games) - американская компания по разработке и изданию видеоигр, являющаяся подразделением Warner Bros. Entertainment. Компания опубликовала множество видеоигр, основанных как на лицензионных правах, так и на оригинальном контенте. Видеоигры, которые опубликовала компания, включают в себя серии Batman: Arkham, F.E.A.R. и Mortal Kombat, а также игры, основанные на Warner Bros. фильмы и анимация, работы DC Comics, игрушки Lego, Гарри Поттер и Улица Сезам.

Список игр

Примечания 

Warner Bros.